Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в чемпионате России 2022/2023 годов минимум один матч.

Курсивом выделены футболисты отзаявленные по ходу сезона.

«Ахмат» (Грозный) 

* В матче 4-го тура «Ахмат» — «Зенит» обязанности главного тренера исполнял Юрий Нагайцев из-за удаления Андрея Талалаева в предыдущем туре.

«Динамо» (Москва) 

* В матче 3-го тура «Факел» — «Динамо» мяч в свои ворота забил Василий Черов.

** Гильермо Варела в одностороннем порядке приостановил контракт с «Динамо».

«Зенит» (Санкт-Петербург) 

* В матче 9-го тура «Зенит» — «Оренбург» мяч в свои ворота забил Александр Павловец.

«Краснодар» (Краснодар)

«Крылья Советов» (Самара)

«Локомотив» (Москва) 

* В матче 16-го тура «Урал» — «Локомотив» мяч в свои ворота забил Егор Филипенко.

В матче 20-го тура «Локомотив» — «Краснодар» мяч в свои ворота забил Сергей Волков.

** Фактически с 1-го по 8-й тур главным тренером являлся Марвин Комппер, но из-за отсутствия у него соответствующей тренерской лицензии, позволяющей тренировать клуб Премьер-Лиги, официально командой руководил Йозеф Циннбауэр.

«Оренбург» (Оренбург) 

* В матче 1-го тура «Оренбург» — «Крылья Советов» мяч в свои ворота забил Дмитрий Цыпченко.

«Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 

* «Пари Нижний Новгород» по просьбе игрока приостановил действие контракта Акоша Кечкеша.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) 

* В матче 6-го тура «Ростов» — «Сочи» мяч в свои ворота забил Артём Мещанинов.

** В матче 17-го тура «Крылья Советов» — «Ростов» обязанности главного тренера исполнял Виталий Кафанов вместо дисквалифицированного Валерия Карпина.

«Сочи» (Сочи) 

* Фактически главным тренером являлся Вадим Гаранин, но из-за отсутствия у него соответствующей тренерской лицензии, позволяющей тренировать клуб Премьер-Лиги, официально командой руководит Александр Точилин.

«Спартак» (Москва) 

* В матче 14-го тура «Спартак» — «Химки» обязанности главного тренера исполнял Владимир Слишкович из-за удаления Гильермо Абаскаля в предыдущем туре.

«Торпедо» (Москва) 

* В матче 1-го тура «Торпедо» — «Сочи» мяч в свои ворота забил Ваня Дркушич.

В матче 7-го тура «Торпедо» — «Краснодар» мяч в свои ворота забил Никита Кривцов.

** Фактически главным тренером являлся Николай Ковардаев, но из-за отсутствия у него соответствующей тренерской лицензии, позволяющей тренировать клуб Премьер-Лиги, официально командой руководил Николай Савичев.

*** Андрей Талалаев пропустил матч 14-го тура «Ахмат» — «Торпедо» из-за болезни, на время болезни его обязанности исполнял Юрий Нагайцев.

«Урал» (Екатеринбург)

«Факел» (Воронеж)

«Химки» (Химки) 

* В матче 7-го тура «Сочи» — «Химки» мяч в свои ворота забил Артём Мещанинов.

** «Химки» по просьбе игрока приостановили действие контракта Кемаля Адеми.

*** Николай Писарев пропустил матч 7-го тура «Сочи» — «Химки» из-за простуды, на время болезни его обязанности исполнял Андрей Сосницкий.

**** Спартак Гогниев пропустил матчи 16-го и 17-го туров с «Оренбургом» и «Сочи» соответственно из-за дисквалификации, его обязанности исполнял Георгий Джиоев.

ЦСКА (Москва) 

* В матче 14-го тура «Оренбург» — ЦСКА обязанности главного тренера исполнял Олег Фоменко из-за удаления Владимира Федотова в предыдущем туре.

** В матче 14-го тура «Оренбург» — ЦСКА мяч в свои ворота забил Ренато Гойкович.

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица

Списки футболистов России по сезонам